Somewhere Over the Rainbow/My Destiny - uma das canções cantada pela concorrente Katharine McPhee na quinta edição do programa American Idol 
My Destiny (EP) - banda Leaves' Eyes
 Canção do álbum de compilação Back To Front de Lionel Richie
Desambiguação